Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 december 2017.

Vrouwen 12